Stocketgraben ist ein Gewässername:

 Stocketgraben (Aspengraben), rechter Zufluss des Aspengrabens (zur Brenz) beim Wehauhof, Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Stocketgraben (Zusam), linker Zufluss eines Nebenarms der Zusam beim Reischenau, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

 Gstocketgraben, rechter Zufluss des Haunsbachs (zur Abens) bei Haunbach, Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern